Jacaraú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jacaraú (ort), Paraíba, 
 Jacaraú (kommun), Paraíba, 

Robotskapade Brasilienförgreningar